Earth (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Earth (band), een Amerikaanse metalband
 Earth (film), een natuurdocumentaire uit 2007
 Google Earth, een computerprogramma van Google
 Earth (album van Product), muziekalbum van Product
 Earth, de Engelse benaming van de planeet Aarde
 Earth (Neil Young), muziekalbum van Neil Young
 Earth (Sister Hazel), een ep van de Amerikaanse groep Sister Hazel
 Earth (Vangelis-album), muziekalbum van Vangelis